Une lame de fond est le déferlement d'une ou plusieurs vagues d'une taille considérablement plus grande que les autres, susceptible de provoquer des noyades et des destructions sur le rivage sur lesquelles elles s'abattent. 

En langage imagé, on évoque une lame de fond pour parler de quelque chose de puissant et relativement imprévisible, telle que, dans une élection, le net succès d'un parti en lice.

Autres significations 
 Lame de fond (Undercurrent) est un film américain réalisé par Vincente Minnelli en 1946 ;
 Lame de fond (White Squall) est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1996 ;
 Lame de fond est un roman de Minette Walters publié en 1999 ;
 Lame de fond, épisode de la série télévisée Profilage de Pascal Lahmani ;
 Lame de fond est un roman de Linda Lê paru en 2012 ;
 Lame de fond est un film documentaire français réalisé par Perrine Michel et sorti en 2014 ;
 Lame de fond est un téléfilm français réalisé par Bruno Garcia en 2022.